Regionalliga 2010/11 steht für:

 Eishockey-Regionalliga 2010/11
 Fußball-Regionalliga 2010/11
 Fußball-Regionalliga 2010/11 (Frauen)

Siehe auch:

 Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga (2008–2012)